Пахо́м — русское мужское имя, производное от Пахомия.

Другие значения 
 Прозвище актёра Сергея Пахомова.

См. также 
 Пахомий Великий
 Пахомов
 Пахомова